— игровой японский фильм, выпущенный в 2006 году на основе одноимённой манги Цугуми Обы и Такэси Обаты. Главный герой — Лайт Ягами, он решает избавить мир от зла с помощью случайно попавшей к нему сверхъестественной тетради, которая убивает тех, чьё имя в ней записано. Режиссёр — Сюсукэ Канэко, производство «Nippon Television», дистрибьютор — японское отделение «Warner Bros.».

К фильму был выпущен сиквел под названием Death Note 2: The Last Name, вышедший в том же году. Спин-офф режиссёра Хидэо Накаты, под названием «L: Изменить мир», был выпущен 9 февраля 2008 года. В 2017 году в США был снят ремейк фильма.

Сюжет 

Лайт Ягами — студент, чья жизнь претерпевает радикальные изменения, когда он обнаруживает таинственную тетрадь, лежащую на земле. Инструкция к тетради утверждает, что если в неё вписать имя человека, то он умрет, при этом необходимо думать о его лице, дабы избежать неоднозначности и смертей полных тёзок. Сперва отнёсшийся к тетради скептически, после проведения нескольких экспериментов Лайт убеждается, что тетрадь работает. После встречи с её предыдущим владельцем, синигами Рюком, Лайт стремится стать «богом нового мира», убивая тех, кого он считает злом. Смертями преступников по всему миру начинают интересоваться как спецслужбы, так и загадочный детектив L.

В ролях 

 Тацуя Фудзивара — Лайт Ягами
 Кэнъити Мацуяма — L
 Эрика Тода — Миса Аманэ
 Асака Сэто — Наоми Мисора
 Сидо Накамура — Рюк
 Сигэки Хосокава — Рэй Ивамацу
 Сюндзи Фудзимура — Ватари
 Такэси Кага — Соитиро Ягами
 Ю Касии — Сиори Акино
 Хикари Мицусима — Саю Ягами
 Син Симидзу — Кандзо Моги
 Митико Годай — Сатико Ягами
 Тацухито Окуда — Сюити Айдзава
 Сота Аояма — Тота Мацуда
 Икудзи Накамура — Хирокадзу Укита

Выход 
Премьера фильма в Японии прошла 17 июня 2006 года, две недели он занимал первое место по сборам, оттеснив «Код да Винчи» на второе место.

Фильм собрал в Японии 2,85 млрд. ¥. В других странах он собрал 6 758 126$, включая более 3,7 млн долларов в Южной Корее и 1,9 млн долларов в Гонконге.

Награды

Критика 
На сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 78 % на основании 9 обзоров со средней оценкой 6,4/10.

Примечания

Ссылки 
 Death Note  на Warner Brothers Japan
 Официальный сайт DVD Death Note 

Фильмы Японии 2006 года
Детективные фильмы Японии
Кинодилогии
Экранизации манги
Фильмы-триллеры Японии